Saluda ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Saluda (Illinois)
 Saluda (Indiana)
 Saluda (North Carolina)
 Saluda (South Carolina)
 Saluda (Virginia)

Sonstiges:
 Saluda County
 Saluda River
 Saluda (Dampfschiff)

Siehe auch:
 Saluda Township